Ženská dvouhra Qatar Total Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla Běloruska Aryna Sabalenková, kterou vyřadila ve druhém kole Muguruzaová a pozdější finalistka ve třech setech.

Vítězkou se stala 30letá turnajová čtyřka Petra Kvitová, jež ve finále zdolala v repríze finále z roku 2018 o tři roky mladší nenasazenou Španělku Garbiñe Muguruzaovou po jednoznačném průběhu 6–2 a 6–1. Aktivní vzájemnou bilanci tak zvýšila na 5–1, když zaznamenala páté vítězství nad Španělkou v řadě. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvacátý osmý singlový titul na okruhu WTA Tour a první od dubna 2019. Na Qatar Ladies Open vylepšila bilanci posledních patnácti zápasů na 14:1 a stala se na něm první hráčkou s 20 výhrami. Její celkový poměr finálových utkání už činil 28:10, zatímco Muguruzaová odešla poražena ze zápasů o titul posedmé ze čtrnácti kariérních možností. Dvacátou osmou trofejí se Kvitová v rámci českých, respektive československých statistik odpoutala na druhé příčce od Hany Mandlíkové.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2021
WTA Tour 2021